David Clarke peut désigner :
 David Clarke (1929-2002), une pilote automobile britannique ;
 David L. Clarke (1937-1976), un archéologue et universitaire anglais ;
 David Michael Clarke (1969-), un artiste britannique ;
 David Clarke (1979-), un coureur cycliste britannique ;
 David Clarke (1981-), un joueur professionnel britannique de hockey sur glace.